Skyrocket bezeichnet:
 Grumman XF5F Skyrocket, Jagdflugzeugprototyp der US Navy aus dem Jahr 1940
 Douglas D-558-II Skyrocket, Versuchsflugzeug der US Navy aus dem Jahr 1948

Siehe auch:
 Sky Rocket